Der Begriff Frühlingssinfonie steht für:
 Frühlingssinfonie (Film), deutscher Kinofilm aus dem Jahr 1983
 1. Sinfonie (Schumann), Sinfonie von Robert Schumann